Букса — металева коробка, в якій обертається вісь колеса вагона
 Букса — тигровий заповідник у Бенгалії

Прізвище 

 Адам Букса ( 1996) — польський футболіст
 Букса Наталія Ігорівна ( 1996) — українська шахістка

Див. також 
 Кран-букса — розмовна назва вентильної головки крана